"The World" puede referirse a:

 The World, ZA MARGO
 The World, el barco residencia de lujo; o
 The World, Archipiélago artificial de 300 pequeñas islas.
 The World, perrito de DIO en Golden wind.